Джилл Сюзанна Ричи (; род. 5 марта 1974, Ромео, Мичиган, США) — американская актриса.

Биография 
Родилась 5 марта 1974 года в деревне Ромео в штате Мичиган, в семье Ричарда Билла и Сьюзен Ричи. Старший брат Джилл — музыкант Роберт Джеймс Ричи, известный как Кид Рок.

Посещала театральную школу при университете Де Поля, на последнем году обучения перевелась в университет Южной Калифорнии, где получила степень бакалавра в области театрального искусства. Дебютировала в 1995 году, в одном из эпизодов популярного сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210».

В 2004 приобрела известность благодаря одной из главных ролей в комедийной боевике «Шпионки», который является пародией на «Ангелов Чарли». Также за год до этого она снималась в одноимённом короткометражном фильме. В 2007 окончила актёрскую карьеру.

Фильмография

Ссылки 

Актрисы США
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Киноактрисы США
Актрисы телевидения США